Gustin est un patronyme formé par aphérèse sur le nom de baptême , ou bien hypocoristique d'Auguste. 

On le rencontre surtout dans le Nord, les Vosges, la Haute-Saône et les Deux-Sèvres.

Denis-Pierre Gustin, flûtiste belge ;
Didier Gustin (1966-), imitateur français ;
Gérard Gustin (1930-1994), pianiste et compositeur de jazz français ;
Gérard Gustin Junior (1957-1996), chanteur français (fils du précédent) ;
Luc Gustin (1951-2019), homme politique belge ;
Philippe Gustin (1957-), haut fonctionnaire et homme politique français.

Lien externe 
 
Patronyme picard